Верхняя губа
 Гипокауст — система устройства тёплого пола в Римской империи
 Термы — Лабрум — малый бассейн для омовения в системе устройства термы в Древнем Риме